Leproso puede referirse a:
Enfermo de lepra. Véase también leprosería.
Simón el leproso
Lázaro el leproso
Fruela II el Leproso 
Balduino IV el Leproso
José de la Cruz Mena, músico nicaragüense, llamado "El Divino Leproso".
Mauremys leprosa (galápago leproso).
Pseudoeurycea leprosa, anfibio caudado (salamandra).
Russula puellaris var. leprosa, o rúsula pequeña, hongo basidiomiceto.
Forma coloquial de denominar a jugadores y seguidores del Club Atlético Newell's Old Boys.
Rey leproso o El rey leproso (por Balduino) es un tema muy usado en literatura:
La novela de Emilio Salgari La ciudad del rey leproso (La città del Re Lebbroso, 1904).